Air je lahko:

 Air (glasbena skupina): francoski glasbeni duo
 Aïr, gorovje v Nigru

Kratica 
AIR je okrajšava za:
 Associated Independent Recording, britanski snemalni studio iz Londona